Clemenceau kan verwijzen naar:

 Georges Clemenceau, een Frans staatsman
 Clemenceau (metrostation), een station van de Brusselse metro
 Clemenceau (schip, 1961), een Frans vliegdekschip